Очеретня — название населённых пунктов на Украине:

 Очеретня — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Очеретня — село в Кривоозёрском районе Николаевской области.